Stationsdienst bezeichnet
 Stationsdienst (Krankenhaus)
 Stationsdienst (Marine)